Hetan bezeichnet:

 Hetan (Dongxiang) (河滩镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu
 Hetan (Guixi) (河潭镇), Großgemeinde der Stadt Guixi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Hetan (Xinhuang) (禾滩镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Xinhuang in der chinesischen Provinz Hunan

Hetan ist zudem eine Namensvariante folgender Personen:

 Hedan I., Herzog des thüringischen Stammesherzogtums, siehe Hedenen
 Hedan II. († um 718), Herzog des thüringischen Stammesherzogtums